Shi Zhiyong (ur. 1980) – chiński sztangista
 Shi Zhiyong (ur. 1993) – chiński sztangista